Усе буде добре або Все буде добре може означати:

У кіно 
 Усе буде добре! (фільм, 1995) — російська мелодрама/комедія режисера Дмитра Астрахана, знята в 1995 році
 Все буде добре (серіал, 2013) — російська романтична комедія 2013 року режисера Івана Стаханова.
 Усе буде добре (фільм, 2015) — американський драматичний фільм 2015 року режисера Віма Вендерса
 Усе буде добре (фільм, 2016) — короткометражний драматичний фільм 2016 року режисера Тоні Ноябрьової

У музиці 
 Все буде добре! — шостий альбом дуету «Червоне та Чорне», виданий 10 квітня 2005 року
 Все буде добре — пісня російського співака Міті Фоміна
 Все буде добре — пісня Вєрки Сердючки, оригінальна назва якої «Ха-ра-шо»
 Все буде добре — пісня із альбому «Міра» Океану Ельзи
 Все буде добре — девіз «Русского радио»

Інше 
 Все буде добре (СТБ) — сімейне пізнавально-розважальне шоу на каналі СТБ